Peter Carl Fabergé (1846-1920), Russisch edelsmid
Theo Fabergé (1922-2007), Brits edelsmid, kleinzoon van Peter
Sarah Fabergé (*1958), Brits edelsmid, dochter van Theo
Fabergé-ei